Dywizje piechoty noszące numer 67:

 67 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (1914-1917)
Armii Czerwonej
 67 Dywizja Strzelców (1936  -1941)
 67 Dywizja Strzelców (2. formowania 1941-1957 → 116 Zmotoryzowana Dywizja Strzelców)
 67 Witebska Dywizja Strzelców Gwardii (od 1943 )

Przypisy